Le terme jeu de paume désigne un sport, ancêtre du tennis.

Histoire de France 
 Le Serment du Jeu de paume est un événement de la Révolution française survenu le , qui transforme les États généraux en une assemblée constituante.

Arts 
 Le Serment du Jeu de paume, tableau de David évoquant la journée du .
 le Jeu de Paume, poème d'André Chénier, sur le même sujet.

Bâtiments 
Plusieurs lieux publics et artistiques sont d'anciennes salles de jeu de paume ou occupent l'emplacement d'une ancienne salle :
 la salle du Jeu de paume à Versailles, où les députés prirent leur engagement solennel du  ;
 le Jeu de paume, centre d'art dans le jardin des Tuileries à Paris, édifié en 1861 sous Napoléon III ;
 le Jeu de paume, à Aix-en-Provence, théâtre à l'italienne édifié à partir de 1756 à l'emplacement d'une ancienne salle de jeu de paume ;
 le Jeu de paume, à Rennes, salle inscrite aux monuments historiques, espace de ressource et d’accompagnement éducatif, culturel et citoyen ;
 le Jeu de paume de Tours, inscrit au titre des monuments historiques depuis 1946 ;
 la salle du Jeu de paume de la Bouteille, à Paris, disparue ;
 le Jeu de paume de l’Étoile, à Paris, théâtre de la Comédie Française entre 1687 et 1770 ;
 le Jeu de paume de Béquet, salle de l'Académie nationale de musique en 1673-1673 ;
 le Jeu de paume de La Fontaine , éphémère Théâtre Avenet en 1632 et 1633.

Toponymes 
 avenue du Jeu-de-Paume à Bordeaux.
 rue du Jeu-de-Paume à Arras.
 rue du Jeu-de-Paume à Bayonne.
 rue du Jeu-de-Paume à Boulogne-sur-Mer.
 rue du Jeu-de-Paume à Créteil.
 rue du Jeu-de-Paume à Dunkerque.
 rue du Jeu-de-Paume à Lorient.
 rue du Jeu-de-Paume à Maubeuge.
 rue du Jeu-de-Paume à Montauban.
 rue du Jeu-de-Paume à Perpignan.
 rue du Jeu-de-Paume à Strasbourg.
 rue du Jeu-de-Paume à Toulon.
 rue du Jeu-de-Paume à Valence.
 rue du Jeu-de-Paume à Versailles.
 rue du Serment-du-Jeu-de-Paume à Poitiers.
 rue du Serment-du-Jeu-de-Paume à Saint-Étienne.

Voir aussi
 

Homonymie historique
Homonymie de toponyme